Il termine chiesa di San Damiano è riferibile a differenti edifici di culto:

Chiese 

Chiesa di San Damiano ad Assisi

Scuroli 
Scurolo di San Damiano a Fara Novarese